Die Abkürzung AZC steht für:
American Zionist Council
American Zone Championships

AZC